La memoria del agua puede hacer referencia a:

La memoria del agua, película argentina de 1994, dirigida por Héctor Faver.
La memoria del agua, miniserie de Televisión Española de 2012, dirigida por Manuel Estudillo.
La memoria del agua, película chilena de 2015, dirigida por Matías Bize.